Horton hace referencia a varios artículos:

Lugares

Estados Unidos
 Horton (Kansas), ciudad en el estado de Kansas.
 Municipio de Horton (condado de Osceola, Iowa), estado de Iowa.
 Municipio de Horton (Míchigan), estado de Míchigan.
 Municipio de Horton (condado de Stevens, Minnesota), estado de Minnesota.
 Municipio de Horton (condado de Elk, Pensilvania), estado de Pensilvania.

Reino Unido
 Horton (Berkshire)
 Horton (Somerset)
 Horton (Staffordshire), parroquia civil y pueblo en el condado de Staffordshire.

Personas 
 Africanus Horton (1835-1883), médico, escritor y folclorista sierraleonés.
 Big Walter Horton (1917-1981), armonicista y cantante de blues estadounidense.
 Charles Horton Peck (1833-1917), micólogo, pteridólogo y briólogo estadounidense.
 Christiana Horton (c. 1696-c. 1756), actriz de teatro inglesa.
 Edward Everett Horton (1886–1970), actor estadounidense.
 Jerry Horton (1975), compositor y guitarrista de la banda Papa Roach.
 Mario Horton (1981), actor chileno.
 The Reverend Horton Heat (1959), nombre artístico del compositor estadounidense James Heath.
 Thomas Horton (1603-1649), soldado inglés.
 Willie Horton (1942), pelotero estadounidense.

Además 
 Horton el Elefante Elefante ficticio de los cuentos del Dr. Seuss.
 Horton, título que en España recibió la película Dr. Seuss' Horton Hears a Who!'' (2008).